Piet Vink (acteur), Nederlands acteur
 Piet Vink (wethouder), wethouder van Den Haag
 Piet Vink (schaatser) (1949-1972), Nederlands schaatser

Met iets andere voornamen:
 Peter Vink (muzikant), Nederlands bassist
 Peter Vink (schrijver), Nederlands schrijver
 Pieter Vink, Nederlands scheidsrechter